

Astronomia 
 3915 Fukushima – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Fukushima – città del Giappone, capoluogo della prefettura omonima sull'isola di Honshū
 Fukushima – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Persone 
 Fukushima è sempre il cognome
 Fukushima Masanori (1561-1624) – generale giapponese e un daimyō
 Haruka Fukushima (...) – fumettista giapponese
 Hideo Fukushima (1953) – astronomo giapponese
 Kazuo Fukushima (1930) – compositore giapponese 
 Mizuho Fukushima (1955) – politica giapponese
 Rila Fukushima (1989) – attrice e modella giapponese

Eventi 

disastro nucleare di Fukushima